Grängen kan syfta på
Grängen (ort) bebyggelse och historisk järnvägsstation i Hällefors kommun, 
Grängen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Grängen, sjö i Hällefors kommun,  (2,5 km²)
Grängen (ort), ligger vid denna sjö
Stora Grängen, sjö i Hällefors kommun,  (2,08 km²)
Grängen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (2,56 km²)
Grängen, Dalarna, sjö i Säters kommun,  (70,2 ha)
Grängen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (3,02 km²)
Mellan-Grängen, sjö i Bollnäs kommun, 
Neder-Grängen, sjö i Bollnäs kommun, 
Över-Grängen, sjö i Bollnäs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn